

Дани сећања 

1270-е пне.